

Wydarzenia 

 Zdobycie Suzy przez Asyryjczyków